Wabasso (Flórida)
 Wabasso (Minnesota)
 Wabasso Beach

Desambiguações de topônimos